Los términos Ios, iOS o IOS pueden hacer referencia a:

 Ios, una isla griega.
 iOS, un sistema operativo de Apple para los productos iPhone, iPod touch, iPad y Apple TV.
 IOS, un sistema operativo de Nintendo para la consola Wii.
 Cisco IOS, un software utilizado en la gran mayoría de routers (encaminadores) y switches (conmutadores) de Cisco Systems.
ios, una librería para flujos y entrada y salida en C.
IOS, siglas de la Internacional Obrera y Socialista fundada en 1923.